Halvhjort kan avse:

Svenska medeltida frälseätter
 Halvhjort av Flishult, frälseätt kopplad till sätesgården Flishult, belägen i Näsby socken, i Småland
 Halvhjort av Älmtaryd, frälseätt kopplad till sätesgården Älmtaryd, belägen i Agunnaryds socken, i Småland
 Halvhjort av Ämäs
 Halvhjort av Björnskog
 Halvhjort över ström

Se även
Hjort (efternamn)